De Belgische Supercup van het seizoen 2020/21 werd gespeeld op zaterdag 17 juli 2021 in het Jan Breydelstadion in Brugge. Landskampioen Club Brugge won thuis tegen bekerwinnaar KRC Genk met 3 goals kort voor en na de rust. De Bruggelingen wonnen zo hun 16e supercup, en scherpten zo hun record aan.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2021
Sportevenement in Brugge